Мадан (), согласно исследованиям Джефрфри Монмутского четвёртый легендарный король Британии, сын короля Локрина и королевы Гвендолины. Правил мирно 30 лет, после его смерти началась война между его сыновьями Мемприком и Малином.

Родословная

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии